Castellserà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castellserà (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Castellserà (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar